Tour de France har flere betydninger
 Tour de France – et fransk cykelløb
 Tour de France Femmes – et fransk cykelløb for kvinder
 Tour de France (sang) – en single fra 8Ball